Tsanko Tsvetanov - em búlgaro: Цанко Цветанов (Bolgarsko-Slivovo, 6 de janeiro de 1970) é um ex-futebolista búlgaro, que atuava como defensor.

Carreira
Tsvetanov militou quinze anos no futebol, tendo atuado com as camisas de Etar Veliko Tarnovo, Levski Sofia, Waldhof, Aberdeen e Energie Cottbus.

Despediu-se dos gramados em 2003, de volta ao Etar.

Seleção
Entre 1991 e 1996, Tsvetanov disputou quarenta partidas pela Seleção Búlgara, e não marcou nenhum gol.

Fez parte da seleção que ficou em quarto lugar na Copa de 1994. Atuou também na Euro 1996, mas os búlgaros fizeram uma campanha discreta.

Curiosidade
Na Copa de 1994, a grafia do sobrenome do defensor na camisa era Tzvetanov.

Ligações externas
Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Futebolistas da Bulgária
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Aberdeen Football Club
Futebolistas do Fußball-Club Energie Cottbus
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996